Lindy steht für:
 Lindy-Elektronik, deutscher Hersteller von Computer- und AV-Zubehör
 Lindy Hop, amerikanischer Tanzstil aus den 1930er Jahren
 Lindy (Ort), Unincorporated Community in Nebraska, USA
 Lindy (Vorname)

Siehe auch:
 Lindi